Вла́димир Дишле́нкович (; ) —  сербский и украинский футболист, вратарь.

В национальной сборной Сербии и Черногории дебютировал 31 марта 2004 года в матче против сборной Норвегии (0:1). 28 мая 2008 года отстоял весь матч за сборную Сербии в товарищеской встрече со сборной России (1:2).

Достижения 
 «Црвена Звезда» (Белград)
 Чемпион Сербии и Черногории: 2003/04
 Серебряный призёр чемпионата Сербии и Черногории: 2001/02
 Обладатель Кубка Сербии и Черногории: 2003/04

 «Металлург» (Донецк)
 Бронзовый призёр чемпионата Украины: 2004/05

 «Металлист»
 Серебряный призёр чемпионата Украины: 2012/13
 Бронзовый призёр чемпионата Украины (3): 2010/11, 2011/12, 2013/14

Статистика 

(откорректировано по состоянию на 8 января 2011 года)

(откорректировано по состоянию на 8 января 2011)

Примечания 

Футболисты Сербии и Черногории
Футболисты Сербии
Футболисты Украины
Игроки сборной Сербии по футболу
Игроки сборной Сербии и Черногории по футболу
Игроки ФК «Црвена звезда»
Игроки ФК «Напредак»
Игроки ФК «Хайдук» Белград
Игроки ФК «Металлург» Донецк
Игроки ФК «Металлист»